Aboncourt puede referirse a: 

 Aboncourt (Meurthe y Mosela), comuna francesa en Meurthe y Mosela.
 Aboncourt (Mosela), comuna francesa en Mosela.